Sad (Arabische letter), (Ṣād, صاد) de 14e letter van het Arabische alfabet
 Sad (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Single Administrative Document (Nederlands: "Enig Document"), basis voor douane aangiftes in de EU en in Zwitserland , Noorwegen en IJsland.